Luis Alberto Lacalle Herrera (né en 1941), homme d'État uruguayen. Président de la République de 1990 à 1995.
 Luis Alberto Lacalle Pou (né en 1973), avocat et homme d'État uruguayen, président de la Chambre des représentants de 2011 à 2012, président de la République à partir de 2020 ;
 Marie-Élisabeth Lacalle, en religion Sœur Saint-Cybard (1885-1969), religieuse française, Juste parmi les nations ;
 Víctor Lacalle Seminario (1889-?), militant communiste espagnol.

Patronyme hispanique